Існують такі однойменні замки:

 Замок Ліхтенштейн в Німеччині
 Замок Ліхтенштейн в Австрії